De Spelen van de Kleine Staten van Europa 2017 vormden de zeventiende editie van de Spelen van de Kleine Staten van Europa. Ze werden gehouden van 29 mei tot en met 3 juni 2017. Het gastland van dienst was San Marino. Het was voor de derde maal in de geschiedenis dat San Marino gastheer was, na 1985 en 2001. Het land moest zich niet kandidaat stellen voor deelname, aangezien er voor deze Spelen gebruik wordt gemaakt van een rotatiesysteem, waardoor alle landen even vaak de organisatie op zich nemen.

Er werd om de eer gestreden in twaalf sporten, één meer dan in 2015. In vergelijking met IJsland 2015 werden golf en gymnastiek van het programma geschrapt en werden boogschieten, petanque en wielersport toegevoegd. De verschillende onderdelen werden afgewerkt in Acquaviva, Borgo Maggiore, hoofdstad San Marino en Serravalle. In totaal streden 877 atleten om de medailles, een absoluut record.

Programma

Medaillespiegel

Deelnemende landen 
Er namen negen landen deel aan deze Spelen van de Kleine Staten van Europa.

Externe link 
 Officiële website San Marino 2017

2017
Multisportevenement in 2017
Sportevenement in San Marino